De Ronde van de Haut-Var 1999 werd verreden op zaterdag 20 februari. Het was de 31ste editie van deze Franse eendagswielerwedstrijd, die ging over een afstand van 180 kilometer. In totaal kwamen slechts 63 renners van de 194 gestarte renners over de streep in Draguignan.

Uitslag

Externe link 
 Officiële website

1999
Eendagswielerwedstrijd in 1999